Acht Klänge () ist die Bezeichnung eines seit der Zeit der Westlichen Zhou-Dynastie in China verwendeten Klassifikationssystems für traditionelle chinesische Musikinstrumente.

Das Klassifikationssystem ist auch in anderen asiatischen Ländern – z. B. Japan und Korea – anzutreffen. Es umfasst ein weites Spektrum von Saiteninstrumenten, Blasinstrumenten und Schlaginstrumenten, die darin traditionell nach ihren Baumaterialien klassifiziert werden.

Gruppen

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste traditioneller chinesischer Musikinstrumente (u. a. sortierbar nach Bayin-Kategorien)

Musikinstrument nach Tonerzeugung
Musik (China)